Jorge VIII (; 1415/1417-1476), a menudo conocido como Jorge IX, fue rey de Georgia desde 1446 hasta 1465. Después gobernaría en el Reino de Kajetia como Jorge I desde 1466 hasta su muerte.

Miembro de la casa real de los Bagrationi, que dominó el Reino de Georgia desde el , fue el tercer hijo de Alejandro I de Georgia, quien lo nombró cogobernante junto a sus hermanos Vajtang IV, Demetrio III y Zaal en 1433, cuando todavía era muy joven, para consolidar su poder frente a los nobles poderosos. Sin embargo, el futuro Jorge VIII cayó bajo la influencia de esta nobleza, lo que causó la abdicación de su padre en 1442, y se hizo cargo de la administración de los territorios del noreste del Cáucaso bajo la dirección de su hermano mayor Vajtang IV. A la muerte de este último en 1446, se apoderó del trono y desheredó a su otro hermano mayor, Demetrio III, quien se vio obligado a huir del reino.

Jorge VIII sigue siendo conocido como el último monarca en gobernar la totalidad del reino georgiano, aunque la división del reino solamente se hizo oficial en 1490. De hecho, perdió rápidamente el control de Samtsje en la década de 1460 cuando el atabeg Qvarqvare II declaró su independencia, y luego de Georgia Occidental durante la guerra del triunvirato georgiano. También fue destronado después de ser capturado y encarcelado por el atabeg de Samtsje en 1465, lo que creó un nuevo de poder que autorizó a la gran nobleza apropiarse de grandes territorios semiindependientes en toda Georgia. Liberado en 1466, se apoderó de Kajetia y proclamó la independencia de este reino, que gobernó pacíficamente hasta su muerte en 1476, dotándolo de sus primeras instituciones.

A nivel internacional, Jorge VIII fue testigo de una gran agitación geopolítica en el Oriente Próximo causada por la caída de Constantinopla en 1453, seguida por la de Trebisonda en 1461, dos conflictos en los que no intervino contra el Imperio otomano a pesar de las solicitudes de ayuda de los bizantinos. Su proyecto de cruzada contra los otomanos, formada con Roma, fracasó debido a que los estados europeos se negaron a participar en el conflicto.

Juventud 

Nacido entre 1415 y 1417, fue el tercer hijo de Alejandro I de Georgia. Su madre, Tamar, era la segunda esposa de Alejandro I e hija del monarca rebelde Alejandro de Georgia Occidental. Se educó en la corte real con sus hermanos mayores, Vajtang IV y Demetrio III, y ha sido nombrado como príncipe en documentos desde 1417. Por lo tanto, lo mencionan junto a su padre en las cartas reales entre el 29 de septiembre de 1417, el 22 de septiembre de 1419, el 6 de enero de 1424, 1427 y el 21 de enero de 1428. Sin embargo, algunas cartas lo ignoran mientras que sí citan a sus hermanos durante el mismo período.

Su padre obtuvo muchos éxitos durante su reinado, incluida la captura de Lori en 1431. Luego centralizó su reino e intentó incrementar su control sobre la Iglesia ortodoxa georgiana; preparó a su hijo David, hermano de Jorge VIII, como futuro catolicós patriarca de Georgia.

Cogobernante de Georgia 

En la década de 1430, Alejandro I comenzó un programa de centralización del reino; castigó a los grandes señores feudales que todavía se mostraban rebeldes. Después, confiscó los territorios de muchos de ellos y decidió nombrar cogobernantes a sus cuatro hijos: Vajtang IV, Demetrio III, Jorge VIII y Zaal, en 1433. Según el historiador Cyrille Toumanoff, el rey se inspiró en el sistema bizantino para delegar su poder a sus hijos y les confió la gestión cotidiana del reino, pero esta explicación es negada por el cronista Vajushti de Kartli, quien cuestionó esta asociación en el . También apoyó la expansión militar del reino, así como la reconstrucción de las numerosas ciudades destruidas por siglos de guerras.

Cada uno de los cogobernantes envió un representante a la delegación georgiana que tomó parte en el Concilio de Ferrara en 1438, luego en el de Florencia en 1439, dos asambleas ecuménicas presididas por el papa Eugenio IV. El rey permitió que sus hijos estuvieran representados en los dos concilios para equilibrar las representaciones de Mingrelia y Samtsje, las cuales deseaban recibir el apoyo de Roma para independizarse.

En 1439, Alejandro I enfermó gravemente y sus hijos asumieron la administración del reino. Sin embargo, a pesar de la falta de esperanza entre sus médicos, recuperó la salud en 1440, pero se halló con una corte real fuera de su control. La influyente nobleza alentaba la división dentro de la familia real; sus hijos se volvieron más independientes y rehusaron obedecer sus órdenes. Esta división fue particularmente severa cuando el consejo real no logró ponerse de acuerdo sobre una estrategia para defenderse de la invasión del gobernante turcomano Jahan Shah, que finalmente masacró a casi dos mil georgianos.

Para 1442 ya no podía controlar su reino ante las ambiciones de sus hijos y abdicó después de un reinado de treinta años; se retiró a un monasterio donde adoptó el nombre de Atanasio. Antes de jubilarse, organizó la boda de Jorge VIII con la princesa Nestan-Daredjan Bagrationi, hija de su tío Bagrat. El trono quedó reservado para su primogénito, Vajtang IV, mientras que los demás se repartieron el reino. El joven Zaal, mientras tanto, no vuelve a ser mencionado en las fuentes históricas. Alejandro I murió en 1446.

Sucesor de Vajtang IV 

Después de la abdicación de su padre, Vajtang IV lo sucedió como «Rey de reyes», un título que confería superioridad sobre sus hermanos menores. Demetrio III y Jorge VIII, no obstante, siguieron como administradores de ciertas regiones del reino, pero las fuentes continúan siendo inciertas sobre sus títulos; Cyrille Toumanoff y Donald Rayfield conjeturan que todavía eran llamados reyes, pero las Crónicas georgianas solamente los mencionan como «príncipes» (, mtavari). Por otra parte, según Vajushti de Kartli, no fue hasta 1445 que el rey nombró cogobernante a Jorge VIII. En su XII discurso sobre la historia, el catolicós Antonio I lo mencionó por primera vez como gobernador de una gran parte del reino bajo el mandato de su hermano.

David Bagrationi, príncipe georgiano del , escribió que el rey le asignó los territorios del noreste del Cáucaso, entre ellos Derbent en el Mar Caspio. Vajushti de Kartli, por su parte, citó de manera diferente las fronteras de sus dominios: Ciscaucasia al norte, el río Aragvi al oeste hasta el monte Lilo (meseta de Iori), el río Kurá al sur y el Mar Caspio al oeste. Demetrio IIII y Vajtang IV compartieron Georgia Occidental y Kartli. El rey gobernó por poco tiempo y murió en 1446 sin dejar herederos. En circunstancias misteriosas y tal vez de acuerdo con el testamento del rey, Jorge VIII tomó posesión de la corona y desheredó a su otro hermano mayor, quien se vio obligado a regresar a Georgia Occidental. La cronología oficial de los monarcas de Georgia, escrito en el , sin embargo, reconoce a este último como rey legítimo hasta 1452. Diversas cartas reales indican que el reinado de Jorge VIII comenzó el 25 de diciembre de 1446.

El ejército georgiano seguía siendo fuerte desde las reformas de Alejandro I, como lo demuestra su éxito en los enfrentamientos con los turcomanos en 1444. En sus misiones diplomáticas, el rey estimó que podía reunir a setenta mil hombres, una gran diferencia en comparación con dos décadas después cuando un ejército de cuarenta mil turcomanos devastó el país. Esta fuerza se volvió estratégica en un mundo ortodoxo cada vez más asediado por el Imperio otomano. Así, en 1451, Jorge Frantzés, diplomático bizantino, llegó a la corte georgiana en busca de una esposa para el emperador Constantino XI Paleólogo.

El rey aceptó conceder a su hija en matrimonio con el emperador pero se encontró con detalles económicos: mientras Frantzés exigía una dote, la tradición georgiana reclamaba un precio por la novia y se demandó en las negociaciones una serie de pueblos bizantinos. Debido a este acuerdo, los otomanos, que ya habían iniciado preparativos para cercar Constantinopla, deseaban eliminar los posibles aliados del Imperio bizantino antes de emprender su asedio. En 1451, organizaron una rápida pero devastadora incursión en las costas de Abjasia contra la cual los georgianos no tomaron represalias. Finalmente, el rey se comprometió a pagar cincuenta y seis mil ducados, joyas, muebles finos, vestiduras ceremoniales y una anualidad de tres mil ducados. Esta suma corría el riesgo de arruinar la economía del país, pero el proyecto de matrimonio no se materializó debido a la caída de Constantinopla en 1453.

Primeros obstáculos 

Desde su ascenso al trono, Jorge VIII tuvo que afrontar las ambiciones separatistas de los grandes principados georgianos, como Mingrelia, Guria y Samtsje, que ya ejercían sus propias políticas militares y diplomáticas. Aunque gobernaba oficialmente como soberano sobre toda Georgia, su control estaba limitado de facto a Kartli.  En 1447, estalló una guerra civil en Samtsje cuando el atabeg (gobernador) Aghbugha II Jaqeli, quien recibía apoyo de la corte real, fue derrocado por su hermano Qvarqvare II Jaqeli. Aghbugha II se refugió en Tiflis, capital del reino, y continuó siendo reconocido como señor de su provincia hasta su muerte en 1451. Cuando murió, el rey, convencido por los «visires» del usurpador, ofreció el título de atabeg y su reconocimiento a su hermano, pero esto no cambió las tensas relaciones entre el reino y su vasallo.

Qvarqvare II, quien entonces gobernó como un señor autónomo, emprendió una política de separación total con la corona georgiana. Confiscó Vardzia y las propiedades reales y proclamó la autocefalía de la Iglesia ortodoxa de Samtsje con la ayuda de un metropolitano griego que le envió el clero de Jerusalén y Antioquía. Pronto, los nombres de Jorge VIII y el catolicós David fueron omitidos de las oraciones regionales y el gobernador promovió al obispo de Atsquri al estatus de patriarca. En respuesta, el catolicós excomulgó a los sacerdotes que reconocieron esta autocefalía y organizó un boicot en las iglesias locales para los georgianos de Samtsje. Por temor a una crisis financiera, el obispo de Atsquri abandonó el proyecto de autocefalía y recibió de nuevo la ordenación de obispo en Mtsjeta; esto fue un signo de una derrota estratégica para los separatistas. En 1452 o 1453, Demetrio III murió en un accidente de cacería y Jorge VIII devino así en el único monarca de Georgia. El hijo de su fallecido hermano, Constantino Bagrationi, estuvo bajo la protección del rey, quien lo educó en las artes militares.

Reinado como único soberano de Georgia

Una paz precaria 

A la muerte de Demetrio III, fue coronado como único rey de Georgia; llevó el título tradicional de «Rey de reyes, señor y soberano de dos tronos y reinos, de los abjasios, kartvelianos, arranianos, kajetios y armenios; shirvanshah y shahanshah, descendiente de Nemrod». Su coronación en la capital religiosa de Mtsjeta, fue celebrada por su hermano y todos los obispos georgianos asistieron a la ceremonia. Luego intentó aliarse con la nobleza de Georgia Occidental y en 1455 nombró a su primo Bagrat Bagrationi como duque de Samokalako, lo que le dio el control de la región de Imericia.

Al llegar al trono, debió encarar una revuelta en Shirván, una provincia musulmana del Mar Caspio y vasallo de Georgia. El shirvanshah local, Khalilullah I, trató de formar un estado independiente y dejó de pagarle tributo. Como resultado, invadió la región y, después de un breve asedio sobre Qabala, lo obligó a volver a la esfera de influencia georgiana y los shirvanianos reanudaron el pago de los tributos. En 1456, Uzún Hasán, caudillo turcomano de la confederación de la Oveja Blanca, invadió Georgia; devastó Somjetia y asedió la ciudadela de Orbeti. El territorio se salvó cuando el gobernador local ofreció someterse y lo ayudó en sus correrías contra el resto del reino. Uzún Hasán posteriormente devastó Kartli y ocupó la ciudad de Mukhrani antes de regresar a sus dominios.

Preparativos para una cruzada 

La caída de Constantinopla aisló a Georgia de cualquier contacto con los europeos. Estos por su parte se enfrentaban a una nueva realidad geopolítica: el ascenso al poder del sultán otomano Mehmed II podría crear un nuevo enemigo común para los católicos de Occidente. Este drástico cambio de situación en las fronteras obligó a los diversos nobles y gobernantes georgianos de formar una aparente unidad. En 1459 se firmó un armisticio entre la Corona y Samtsje. El rey vio entonces una oportunidad para reaccionar contra el mundo musulmán y convertirse en el centro de una posible cruzada.

En 1452, el papa Nicolás V se embarcó en un proyecto para reconquistar Constantinopla, pero su muerte en abril de 1455 puso fin a sus planes. En 1456, Ludovico da Bologna, nuncio apostólico del nuevo papa Calixto III, llegó a Georgia para presentar un informe completo sobre el reino y la Iglesia ortodoxa georgiana a Roma; destacó la piedad de sus habitantes, pero también la grave situación causada por los conflictos civiles de la región. Después de este informe, la Santa Sede pidió a Jorge VIII que mandara una embajada a Europa y en septiembre de 1459 el sucesor de Calixto III, Pío II, organizó un llamamiento público para una nueva cruzada contra los otomanos. A partir de noviembre se inició una comunicación regular entre el rey, Qvarqvare II, Pío II, el dux de Venecia Pasquale Malipiero y el duque Felipe III de Borgoña.

Los georgianos esperaban movilizar un total de ciento veinte mil soldados (o ciento cuarenta mil según ciertas fuentes) como parte de esta cruzada; cuarenta mil georgianos, treinta mil treberos (entonces bajo la protección georgiana), veinte mil armenios, veinte mil de Samtsje y diez mil mingrelios. También se esperaban otras contribuciones de Guria, así como treinta embarcaciones del puerto de Anacopia y un destacamento de Uzún Hasán, quien reclamaba la ciudad otomana de Bursa. El rey también organizó el plan para esta posible campaña: las fuerzas georgianas invadirían Anatolia con un contingente bajo el mando Qvarqvare II que avanzaría hasta Palestina, mientras que los europeos abrirían otro frente en Grecia.

En 1460, una gran embajada de georgianos, armenios, treberos y persas, encabezada por el obispo Nicolás de Tiflis y Qartchijan de Mingrelia, llegó a Europa y se reunió con Federico III de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Viena. En Venecia, fue recibida por el senado de la Serenísima, antes de embarcase a Florencia para asistir a un concilio eclesiástico. En Roma, se entrevistó con Pío II en diciembre de 1460, quien cometió el error de nombrar a Jorge VIII como «rey de los persas» y al duque Bagrat de Samokalako como «rey de los iberos». Desde Roma, el papa envió a la embajada por toda Europa para asegurar la asistencia militar.

En mayo de 1461, llegó a París para encontrarse con el rey Carlos VII de Francia, pero estaba enfermo y era incapaz de tomar una decisión de tanta importancia. En Saint-Omer, se reunió con Felipe III de Borgoña, pero este dudó en embarcarse a una cruzada, ya que temía el destino de su ducado durante su ausencia. En Gante, se entrevistó con representantes de la nobleza borgoñona, pero no logró convencerlos de los beneficios de esta guerra. El 15 de agosto regresó a París para asistir a la coronación de Luis XI de Francia, pero el monarca se negó a emprender cualquier campaña militar debido a que afrontaba una serie de problemas internos. El proyecto de la cruzada fracasó cuando los monarcas occidentales se negaron a participar. La embajada abandonó Europa profiriendo estas palabras:

Caída de Trebisonda 

El vecino Imperio de Trebisonda era el último reducto de los bizantinos después de la caída de Constantinopla. Fundado en 1204 con el apoyo de la reina Tamara de Georgia, antepasado de Jorge VIII, este Estado del Mar Negro era uno de los aliados más cercanos del Reino de Georgia. El emperador Juan IV Gran Comneno, que se casó con la hija de Alejandro I, vivió en la corte georgiana luego de haber intentado usurpar el trono de su padre en 1426. En las comunicaciones entre Georgia y Europa, el rey también prometió una fuerza militar de treberos para participar en una nueva cruzada.

Esta estrecha alianza provocó el descontento de Mehmed II, que conquistó Constantinopla. Juan IV, que temía que su ciudad sufriera el mismo destino, buscó la asistencia militar georgiana. Los otomanos comprendieron, sin embargo, que la ciudad de Trebisonda estaba bien protegida por una compleja serie de murallas y que una flota aliada podría salvar la capital imperial. Konstantin Mihailović, que sirvió en el ejército turco, relató la incursión del sultán en Georgia para intimidar a su gobernante y evitar que acudiera en ayuda de los treberos. Los turcos lograron avanzar por Rioni y las montañas de Ciscaucasia, lo que indicaba un probable ataque sobre Kutaisi.
	

El 14 de septiembre de 1460, mientras la embajada georgiana todavía estaba en Europa, Mehmed II asedió Trebisonda. El emperador David Gran Comneno, sucesor de Juan IV, esperó en vano la ayuda de su aliado durante meses antes de abrir finalmente las puertas de la ciudad el 15 de agosto de 1461, exactamente doscientos años después de la reconquista de Constantinopla por Miguel VIII Paleólogo, lo que puso fin al último vestigio de la civilización bizantina. Helena Cantacucena, consorte del emperador, se refugió en Georgia, para enfado del sultán. Unos años más tarde, Jorge, el último hijo sobreviviente de David, escapó de su prisión en Constantinopla para refugiarse en la corte de Jorge VIII.

La rebelión de Bagrat 

La unidad dentro de los estados georgianos desapareció tras el fracaso de la misión diplomática del rey. Qvarqvare II de Samtsje siguió siendo formalmente súbdito y socio del rey, pero comenzó a alentar al duque Bagrat de Samokalako a rebelarse contra la corona. Este último era heredero de la dinastía Bagrationi de Imericia, la rama más antigua de la familia real cuyo último gobernante, Constantino II de Georgia Occidental, fue derrocado por Jorge VII de Georgia en 1401 y comenzó a reclamar el trono de sus antepasados. Siendo este primo de Jorge VIII, la nobleza local no sospechó sobre sus planes separatistas, pero pronto fue animado por los poderosos nobles de Georgia Occidental.

Además de Samtsje, Bagrat se alió con Liparit I de Mingrelia, Mamia de Guria y los príncipes de Abjasia y Svanetia, a quienes prometió liberarlos del gobierno central. Juntos, los rebeldes capturaron muchas fortalezas en Imericia en 1462, tras lo cual Jorge VIII abolió el Ducado de Samokalako y decidió intervenir. En 1463, el rey cruzó la cadena montañosa de Likhi y exigió la ayuda militar de Samtsje, ya que estaba convencido de su lealtad. Qvarqvare II desembarcó en Imericia con sus tropas acampadas pero lejos de la zona de conflicto y esperó a ver quién saldría victorioso. Esta reacción fue vista en general como una ayuda directa a los separatistas.

Jorge VIII y Bagrat se enfrentaron en la batalla de Chijori durante la cual los rebeldes infligieron una derrota decisiva a las fuerzas del gobierno central. El rey se retiró hacia Kartli y castigó severamente a la nobleza que no consideraba lo suficientemente leal. Mientras tanto, el vencedor tomó Kutaisi, la ciudad más grande de Georgia Occidental, y fue coronado rey de Imericia como Bagrat II frente a la gran nobleza de Mingrelia, Guria, Abjasia, Samtsje y Svanetia, pero su poder siguió siendo débil, incluso dentro de su capital. La batalla de Chijori marcó el comienzo de la caída del Reino de Georgia: sus monarcas nunca volverían a controlar todo el país.

Guerra contra Samtsje 

Qvarqvare II comenzó una vez más sus planes de independizarse de Georgia. Pronto acuñó sus propias monedas en Ajaltsije y fue nombrado «rey» (, mephe) en sus decretos, antes de declarar la guerra a Jorge VIII. Para este plan, contó con la ayuda de Uzún Hasán, quien logró derrotar al rey en 1462, según algunas fuentes en 1461 o 1463, y ocupó la región de Lori. Esta alianza se volvió contra de Qvarqvare II cuando la Oveja Blanca arrasó y saqueó Samtsje durante su ataque.

Tras esta derrota, el rey decidió vengarse y aprovechó una visita del atabeg en Imericia, durante la cual reconoció la corona de Bagrat, para invadir sus dominios. Recibió el apoyo de la mayoría de la nobleza local grande y pequeña que temía el reinado autocrático de Qvarqvare II y ocupó la región sin enfrentamiento. El atabeg se vio obligado a refugiarse temporalmente con el rey de Imericia. La ausencia del rey de sus dominios abrió las puertas para que Uzún Hasán regresara a Georgia y en 1463 envió a sus generales Tavrij Guilak y Timur a devastar Kartli. El ejército georgiano se precipitó hacia el enemigo, pero fueron derrotados por los invasores, como resultado de lo cual los turcomanos devastaron Georgia Oriental. El reino perdió rápidamente el control de la situación y las provincias orientales de Shirván, Arrán y Movakan se liberaron del dominio georgiano.

Mientras tanto, Qvarqvare II, junto a las tropas de Bagrat regresó a Samtsje para recuperar sus dominios. Después de recuperar Ajaltsije, castigó severamente a la nobleza local y ejecutó a muchos de sus enemigos. El noble Zaza de Panaskerti se refugió en la corte georgiana y se convirtió en consejero real. Posteriormente, el atabeg utilizó la ayuda del duque Mamia de Guria para reconquistar sus provincias infieles y le ofreció a cambio los territorios de Ayaria y Tchaneti, solidificando la fragmentación de Georgia Occidental.

En 1465, Jorge VIII fue víctima de un intento de asesinato en el que su cortesano, Jotán Zedgenidze, sucumbió ante una puñalada. El rey ascendió a los hijos de Zedgenidze a la alta nobleza en homenaje al sacrificio de su padre y les ofreció numerosas ciudadelas en Kartli, el título de prefectos (, mouravi) de Gori y el título de «generalísimos de Kartli». A raíz de este hecho, decidió invadir Samtsje una vez más, después de haber conseguido una alianza con el Ducado de Aragvi. 

Se enfrentaron en una batalla decisiva en el lago Paravani, un día después de un segundo intento de asesinato y una ronda fallida de negociaciones. Durante la batalla, las fuerzas monárquicas estuvieron ganando pero el atabeg consiguió cercar sus posiciones. El rey fue capturado con el resto de su guardia. El joven Constantino Bagrationi, su sobrino, logró escapar y se asumió el mando del ejército, pero debió retirarse hacia el norte, antes de ser asediado en Gori por Qvarqvare II, tras lo cual se refugió en Georgia Occidental. Jorge VIII estuvo prisionero en Ajaltsije, lo que marco el final de su reinado como soberano de Georgia.

Cautiverio y liberación 

Sin un poder central, la situación degeneró seriamente dentro del reino. Con Constantino Bagrationi refugiado en Georgia Occidental, el trono estuvo vacante luego de la captura de Jorge VIII. El rey se convirtió en rehén de Qvarqvare II hasta los primeros meses de 1466. En febrero de 1466, Bagrat II de Imericia llegó con su ejército a la capital georgiana y, después de ofrecer dos villas campesinas al catolicós David, fue coronado rey de Georgia bajo el nombre de Bagrat VI de Georgia, deponiendo al monarca prisionero. El nuevo rey ahora controlaba la mayor parte de Georgia, excepto la provincia de Kajetia, que se rebeló contra su gobierno autocrático y nombró al noble David de Didoeti como gobernante regional.

Qvarqvare II temía el creciente poder del nuevo monarca georgiano, a pesar de haber apoyado su ascenso. Para Samtsje, la estabilidad en Georgia era una amenaza para las ambiciones separatistas de la dinastía Jaqeli, independientemente del monarca que estuviese en el trono. El atabeg —Qvarqvare II según los historiadores contemporáneos o su hijo Baadur según Vajushti de Kartli— realizó un acuerdo con el rey depuesto: este último prometió perdonar la traición de Samtsje, asegurar la autonomía de Ajaltsije y dejar de reclamar Georgia Occidental a cambio de su libertad. Una versión poco reconocida agregó que también se vio obligado a casarse con la princesa Tamar Jaqeli, hija del 
atabeg, a pesar de que todavía estaba casado con Nestan-Daredjan, que residía en Tiflis.

Nombrado a cargo de un ejército de Samtsje, trató de invadir Kartli en 1466, pero solo encontró una amplia oposición de la nobleza local, que temía su venganza si regresaba al poder. Derrotado en Kartli, partió con el atabeg y sus tropas hacia Kajetia, entonces bajo el control de David de Didoeti. En esta provincia de Georgia Oriental, recibió el apoyo de la pequeña nobleza, probablemente como un homenaje a su anterior mandato como gobernador de esta provincia. Pronto derrotó a su gobernante, a pesar de su apoyo militar por parte del rey Bagrat VI y fue expulsado a las regiones montañosas de Kajetia, teniendo que permanecer en el centro de la región para consolidar su poder y no ser capaz de conseguirlo. El atabeg regresó a Samtsje y declaró su independencia y Jorge VIII permaneció en Kajetia, lo que agravó la división georgiana.

Rey de Kajetia 

El monarca depuesto fue coronado rey de Kajetia en el monasterio de Bodbe, el centro religioso de Georgia como Jorge I, con lo que restauró así un antiguo reino abolido por Georgia en el . Sin embargo, luchó por que se reconociera su autoridad en el momento de su ascenso al trono y, a pesar de su reconocimiento como monarca por la provincia montañosa de David de Didoeti a cambio de su libertad, los demás pueblos del norte permanecieron formalmente sujetos al Reino de Georgia. Así, Khevsureti, Tusheti y Pshavi únicamente lo nombraron señor de Kajetia y solamente después de un acuerdo con Bagrat VI estas provincias ingresaron a los dominios de Jorge I. 

Frente a una gran nobleza hostil a la idea de la independencia de Kajetia, formó una serie de alianzas con la clase campesina, los señores de la baja nobleza y su antiguo enemigo, Bagrat VI. Con este último, acordó una asociación militar alrededor de 1467 para ayudarlo en el conflicto que libró contra Constantino Bagrationi, su ex protegido que también reclamaba la corona georgiana, a cambio del reconocimiento de Kajetia como reino independiente. Ambos reyes invadieron Kartli y lo expulsaron del centro de Georgia, lo que permitió a Bagrat VI recuperar Tiflis y su corona. Posteriormente, se envió un destacamento de fuerzas reales para capturar a los obstinados nobles de Kajetia y ayudar a Jorge I a solidificar su poder.

Después de un intento de rebelión para poner a David de Didoeti en el trono en 1470, Jorge I se comprometió a reformar el sistema de gobierno kajetio para acabar con el poder de la nobleza. Abolió los ducados semiautónomos y estableció una serie de prefecturas, incluidas Qiziqi, Elisseni, Tsoukheti, Didoeti, Tianeti, Tchiaouri, Shilda, Kvareli, Martqopi, Gremi y Pankisi. Estos estuvieron encabezados por los prefectos (mouravis) nombrados por el rey que eran responsables de recaudar impuestos y traerlos de regreso a la capital, Gremi. Estos prefectos se cambiaban regularmente, aboliendo el poder de la nobleza hereditaria. Posteriormente, organizó una reforma militar, dividiendo el reino en cuatro distritos llamados sadrosho (), cada uno con sus tropas dirigidas por un obispo designado por el rey, una gran diferencia con Georgia Occidental, donde las tropas eran comandadas por los poderosos príncipes hereditarios.

También promovió al abad del monasterio de Alaverdí a la condición de obispo; le ofreció una diócesis y lo puso al frente de los demás obispos regionales. Mientras Kajetia continuo reconociendo la supremacía de la Iglesia ortodoxa georgiana, la reforma convirtió a la provincia en una región autónoma dentro del Catolicosado. La ciudad de Gremi fue elevada a la categoría de capital y el rey expandió y fortaleció la ciudad y derogó la autonomía de la provincia, así como el nombre de Hereti. Estas reformas lograron preservar la paz y la estabilidad dentro del reino durante décadas, eliminando el gran problema de la nobleza rebelde que Kartli e Imericia debieron afrontar hasta el .

En el ámbito internacional, la situación de Kajetia, que limitaba con Persia, seguía siendo más compleja. Uzún Hasán pronto invadió el reino y devastó las provincias de Kherki, Sagouramo, Martqopi y Tianeti, y Jorge I se vio obligado a reconocerlo como su señor para asegurar la paz y tuvo que pagarle un tributo anual de esclavos de ambos sexos. En la década de 1470, se negó a ayudar a su vecino de Kartli cuando los turcomanos devastaron la región y aseguraron la paz para su reino por medios diplomáticos. Según Vajushti de Kartli, pasó sus últimos años en vano tratando de reconquistar el resto de Georgia.

Jorge I murió en 1476 en una fecha desconocida. Dejó en el trono a su hijo mayor, Alejandro, asociado como cogobernante desde 1460.

Matrimonio y descendencia 

Al igual que el curso de la vida de Jorge VIII, su familia sigue siendo un tema de debate en la historiografía georgiana. Dos nombres permanecen asociados con el título de su reina consorte en las fuentes contemporáneas: Tamar y Nestan-Daredjan. Una carta real fechada el 7 de agosto de 1453 menciona «nuestra consorte, la reina de reinas, Tamar», convirtiéndola en la madre de al menos algunos de sus hijos. Los documentos de 1458, 1460 y 1463 citan a la reina Daria (Nestan-Daredjan), así como el primer hijo del rey, Alejandro, que también sería hijo de esta.

Cyrille Toumanoff sostiene que Tamar y Nestan-Daredjan son la misma persona, una prima de Jorge VIII, hija de su tío Bagrat Bagration. Según Toumanoff, tal polinomio era común en la alta sociedad georgiana, un recuerdo del origen cultural dual del país: helénico-cristiano (Tamar) e iraní-caucásico (Nestan-Daredjan). Otros historiadores modernos, sin embargo, no siguen esta explicación y asumen que tuvo dos matrimonios, según la tradición de las Crónicas georgianas. La versión de Donald Rayfield convierte a Tamar en su segunda esposa, hija del atabeg Qvarqvare II de Samtsje, con quien se vio obligado a casarse durante su tiempo como prisionero, explicando el anacronismo de las cartas reales con la desaparición del primer hijo de Tamar, Vajtang, que debería haber sido el heredero según la tradición monárquica. Otra versión asume lo contrario, convirtiendo a Daria en la segunda esposa, otorgándole el estatus de reina viuda durante el reinado de Alejandro I. Estas versiones, sin embargo, no explican los documentos contemporáneos que nombran a Alejandro Bagrationi como el hijo mayor del rey e hijo de Daria.

Jorge VIII de Georgia tuvo al menos cinco hijos:

 Vajtang Bagrationi ( 1445-antes de 1510), un «rey provincial», se casó con una mujer llamada Gulkan;
 Helena Bagrationi, se casó con Espiridón Beenashvili, un noble de Samtsje;
 Kristina Bagrationi, se casó con Vajushti Shalikahsvili, un noble de Samtsje;
 Alejandro Bagrationi (1445/1454-1511), rey de Kajetia de 1476 a 1511;
 Míriam Bagrationi ( 1465), se casó con Jorge Shaburidze, hijo del duque Vameq de Aragvi. Míriam es identificada por Cyrille Toumanoff con la hija anónima de Jorge VIII que se comprometió en matrimonio en 1451 con el emperador Constantino XI Paleólogo.

Legado 

El reinado de Jorge VIII coincidió con la caída de Constantinopla, uno de los eventos más importantes en Europa en el . La conquista del Imperio bizantino en 1453, seguida por la de Trebisonda en 1461, abrió las puertas a un nuevo enemigo para Georgia, los turcos otomanos, lo que representó una amenaza no solo militar, sino también comercial. El corte en la ruta mercantil a través de Constantinopla aisló a Georgia de sus socios comerciales en las repúblicas marítimas de Italia, lo que empobreció gravemente al reino y obligó a Europa Occidental a buscar nuevas rutas comerciales.

Bajo su reinado, la nobleza obtuvo cada vez más poder, una tendencia que comenzó bajo el reinado de Vajtang IV y que generó un caos permanente. La baja nobleza, la clase aznaouri (es decir, los señores de las aldeas), adquirió gran autonomía e impidió a veces el pago de impuestos a las autoridades centrales. La alta nobleza rebelde se volvió semi-independiente; se negó a reconocer la jurisdicción real en sus dominios y apoyó en 1462 la usurpación de Bagrat VI. La fragmentación final del Reino de Georgia comenzó con la declaración de independencia de Samtsje y la aparición de la nueva clase noble, la de los tavadis, príncipes independientes de facto, convirtiendo a Jorge VIII en el último rey de la Georgia unificada, a pesar de que en 1490 se oficializó la división.

Sin embargo, su reinado en Kajetia presentó una serie de reformas seguidas de un largo período de estabilidad, que contrastó con el caos imperante en Imericia y Kartli, reduciendo el poder de los nobles y elevando el estatus de sus servidores más leales. Esta política condujo no solo a la paz, sino también a la repoblación de la región.

A nivel cultural, Jorge VIII fue mecenas de Zaza de Panaskerti, un noble de Samtsje que se refugió en la corte real durante su guerra contra Qvarqvare II. Zaza se convirtió en el autor del libro médico llamado Karabadini, el creador de un centro cultural transcaucásico en Mdzovreti en Shida Kartli y el restaurador del monasterio Kintsvisi. En Jerusalén, el rey nombró a Beena Cholokashvili abad del monasterio de la Cruz; este último extendió la influencia de los georgianos en Tierra Santa y expulsó a los católicos franceses y ortodoxos armenios de la catedral de Santiago en Jerusalén. Las cuevas de Vani también contienen un patrimonio cultural que data de la guerra del triunvirato georgiano, que en la década de 1460 provocó el exilio de muchos pequeños nobles fuera de Samtsje: una pequeña iglesia rupestre contiene grabados de poemas escritos por las esposas refugiadas de estos nobles.

La novela italiana L'ultimo Paleologo de Emanuele Rizzardi (2017) está ambientada en Georgia durante la caída del Imperio bizantino y Jorge VIII es uno de los principales antagonistas del libro, pero se le menciona erróneamente como duque de Imericia y usurpador al trono.

Incertidumbre cronológica 

La vida de Jorge VIII es uno de los episodios más conflictivos en la historia de los reyes de Georgia. Las Crónicas georgianas —la principal fuente sobre la vida de sus monarcas medievales— son en gran parte confusas en lo que respecta a este gobernante, ya sea su reinado, su familia o su cronología. Vajushti de Kartli, que sigue al autor anónimo de la biografía de Jorge VIII, le concede un reinado de solo diez años, mientras que Marie-Félicité Brosset le confiere un reinado de veinticuatro años —coherente con el período comprendido entre 1442, el año de abdicación de su padre, y 1476, la fecha de su muerte—. La carta real más antigua firmada por este data de 1447, un año después de la muerte de Vajtang IV, pero un documento de 1449 menciona que estaba en su quinto año de gobierno, por lo que 1444, sin explicación, es el año de su ascenso al trono. Todavía sin aclaración, otra carta cita 1454 como el decimoquinto año de su reinado.

La fuente medieval, seguida por W.E.D. Allen, hace de Jorge VIII, que a veces también se le llama «Jorge IX» ya que la crónica considera como rey al príncipe Jorge, hijo de Constantino I de Georgia, y a Jorge I Kajetia como dos diferentes reyes, aunque esta versión es refutada por los historiadores modernos. Según esta versión, ascendió al trono no en 1446 sino en 1453, después de la muerte de su hermano Demetrio III, y fue el padre del futuro Constantino II, mientras que en 1471 se convirtió en rey de Kajetia, sucediendo a David de Didoeti —posiblemente hijo de Demetrio III— y gobernó hasta 1492. La existencia de David de Didoeti sigue siendo objeto de debate, pero los historiadores modernos no le otorgan el título de rey ni lo hacen pariente Jorge VIII. Esta misma fuente afirma que el rey murió en 1469. 

Las Crónicas georgianas hacen de un tal Vajtang sucesor de Jorge VIII como rey de Kajetia. Marie-Félicité Brosset identifica a este personaje con Vajtang Bagrationi, hermano de Bagrat III de Imericia que se rebeló contra este último a comienzos del , pero quien no está ligado a Kajetia.

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monarcas ortodoxos de Georgia
Reyes de Georgia del siglo XV
Monarcas de Kajetia
Dinastía Bagrationi del reino de Georgia